António de Mendonça Côrte-Real ist der Name folgender Personen:

* António de Mendonça Côrte-Real (1755 – ca. 1810), portugiesischer Gouverneur von Portugiesisch-Timor
 António de Mendonça Côrte-Real (Macao) (1717–1774), portugiesischer Gouverneur von Macao